Le terme Beauchastel peut se référer à :

Toponymes 
Beauchastel, une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Lac Beauchastel, un plan d'eau traversé par la rivière Kinojévis, dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Rivière Beauchastel, un affluent de la rivière Kinojévis, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.